Hustler (von  „drängen“) steht für:
 Hustler, US-amerikanisches Männermagazin
 Hustler (Band), eine ehemalige britische Hard-Rock-Band
 Hustler (Automarke), britische Automarke
 Hustler (Wisconsin), Ortschaft im Juneau County
 Hustler (Boot), Geschwindigkeitsrekord für Wasserfahrzeuge 1967

Hustler steht im weiteren Sinn für:
 Convair B-58 Hustler, US-amerikanischer Überschallbomber
 Blue Hustler, niederländischer Pay-TV-Sender
 Hustler TV, US-amerikanischer Pay-TV-Sender
 The Hustler, Originaltitel von Haie der Großstadt, US-amerikanischer Spielfilm (1961)
 Suzuki Hustler, ein japanisches Automodell

Hustlers ist der Titel folgender Werke:
 Hustlers (2014), nigerianischer Spielfilm von Elvis Chuks 
 Hustlers (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Lorene Scafaria

Siehe auch:
 Hustle (Begriffsklärung)
 Hustlers (Begriffsklärung)